Kungsviken kan avse:

 Kungsviken, Orust – en ort vid viken med samma namn belägna på norra Orust
 Kungsviken, Nacka